Cetățenii Împreună (franceză: Ensemble Citoyens; EC) este o alianță de partide politice din Franța, fondată în noiembrie 2021 de către majoritatea prezidențială. Coaliția include partidele La République En Marche!, Mișcarea Democrată, Agir, Teritoriile Progresului, Orizonturi și En commun. Premierul Franței Jean Castex este de asemenea afiliat acestei coaliții.

Alianța politică include creștin-democrați, liberal-conservatori, social-liberali, social democrați de poziția a treia și liberal-ecologiști, și este descrisă ca fiind o coaliție moderată. Unele canale media consideră coaliția o întruchipare modernă a Uniunii pentru Democrația Franceză (UDF) a lui Valéry Giscard d'Estaing fondată în 1978.

Compoziție

Referințe 

Fondări în 2021
Partide centriste
Partide liberale după țară
Partide politice din Franța
Cioturi Franța